Laly peut faire référence à:

Patronyme
 Laly (1981-) est une ancienne candidate de téléréalité, actrice, réalisatrice et productrice de cinéma de films pornographiques française.
 Robert Laly (1885-1973 est un pilote automobile français.

Toponymie
 Le Château de Laly est un manoir au Montet dans l'Allier en France.